Austeridad puede hacer referencia a:

Economía 
Austeridad económica:
 Período especial en Cuba.
 Austeridad en Israel.

Otras acepciones 
Austeridad: en lo referente a la modestia en el campo de la ética.

Enlaces externos